

Населені пункти та їхні частини

 Циґанувка — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Циґанувка — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Циґанувка — частина села Рибе в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Циґанувка — частина села Каршніце-Дуже в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Циґанувка — частина села Воля-Любецька в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Циґанувка — частина села Вісньова в гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Циґанувка — частина села Сусковоля в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Циґанувка — частина села Бжустув у гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Циґанувка — частина села Бистревичі (Бистровіце) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Циґанувка — частина села Ленки Дукельські (Ленкі-Дукельські) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Циґанувка — колонія в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки